Glenn Davis est porté par les personnes suivantes :
 Glenn Davis (1934-2009), athlète américain, triple champion olympique ;
 Glenn Davis (1924-2005), joueur de football américain ;
 Glenn Davis (1961-), joueur américain de baseball ;
 Glenn Davis (1974-), joueur de rugby à XV néo-zélandais.